Die Kreativ Dental Lisbon Open 2014 (auch Kreativ Dental European Tour 2014/15 – Event 5) waren ein Snookerturnier, das vom 11. bis zum 14. Dezember 2014 in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon ausgetragen wurde. Veranstaltungsort war das Casal Vistoso Sports Centre in der Freguesia Areeiro. Es war das erste professionelle Snookerturnier in Portugal. Die Lisbon Open waren Teil der Players Tour Championship in der Snooker-Saison 2014/15.

Der Engländer Ben Woollaston erzielte in Runde 1 im Spiel gegen Joe Steele im dritten Frame das 110. offizielle Maximum Break. Es war das fünfte der Saison und das erste von Woollaston.

Der Schotte Stephen Maguire gewann das Turnier durch einen 4:2-Sieg im Finale gegen den Engländer Matthew Selt.

Preisgeld

Vorrunde 
Für das Turnier hatten 180 Profis und Amateure gemeldet. 104 Spieler wurden für das Hauptturnier gesetzt, die verbleibenden 76 Spieler spielten in zwei Qualifikationsrunden die weiteren 24 Hauptturnierplätze aus.

Neben dem österreichischen Meister Andreas Ploner hatten auch drei Spieler aus Deutschland für das Turnier gemeldet. Lukas Kleckers besiegte den Ex-Profi Adam Duffy und kam damit ebenso überraschend ins Hauptturnier wie der Hannoveraner Felix Frede. Dieser gewann unter anderem gegen den Schotten Eden Sharav, der als Q-School-Qualifikant schon Erfahrung bei Profiturnieren gesammelt hatte.
14 Spieler aus dem Gastgeberland Portugal traten in der Qualifikation an und von ihnen schaffte es João Grilo unter die letzten 128.

Alle Partien wurden im Modus Best of 7 Frames ausgetragen. Für die zwei Vorrunden, die beide am 11. Dezember ausgetragen wurden, waren folgende Paarungen angesetzt:

Runde 1

Runde 2

Hauptrunde 
128 Spieler bestritten ab dem 12. Dezember das Hauptturnier, wobei die eine Hälfte die ersten drei Runden am Freitag, die andere am Samstag austrug. Am abschließenden Sonntag fanden dann die Spiele vom Achtelfinale bis zum Finale statt.

Der einzige gesetzte Profi aus dem deutschsprachigen Raum, der Schweizer Alexander Ursenbacher, traf in der Auftaktrunde auf den Schotten Fraser Patrick. Die beiden Deutschen Lukas Kleckers und Felix Frede schafften es über die Qualifikation ins Hauptturnier, was für beide ihren bislang größten PTC-Erfolg darstellte. Mit Ex-Weltmeister John Higgins und dem Top-64-Spieler Thepchaiya Un-Nooh hatten sie schwere Gegner in Runde 1.

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks

Hauptrunde 
In der ersten Hauptrunde erzielte Ben Woollaston das 110. offizielle Maximum Break. Es war das erste Maximum Break des Engländers.

Quellen 

Players Tour Championship 2014/15
Billardturnier in Lissabon